Trommler steht für
 Spieler einer Trommel
 Tambour
 Der Trommler, Märchen der Brüder Grimm
 Umberfische, Familie der Fische
 Trommler-Test, chemischer Nachweis für Glucose, insbesondere im Harn

Trommler ist ein Familienname folgender Personen:
 Birgitta Trommler (* 1944), deutsche Tänzerin, Choreografin und Regisseurin
 Frank Trommler (* 1939), deutsch-amerikanischer Literatur- und Kulturwissenschaftler
 Gotthard Trommler (1931–2014), deutscher nordischer Skitrainer
 Heinrich Trommler (* 1782), hessischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:

 Trommer